

Канада 
 Орлінз (Онтаріо) — східна частина м. Оттава, до 2001 р. самостійний муніціпалітет.

Орлінз — місто, штат Індіана
 Орлінз — місто, штат Айова
 Орлінз — місто, штат Массачусетс
 Орлінз — місто, штат Нью-Йорк
 Орлінз — селище, штат Небраска
 Орлінз — селище, штат Вермонт
 Орлінз — переписна місцевість, штат Массачусетс

Див. також 
 Орлеан